Die Deutsche Rennsport-Meisterschaft 1985 war die 14. und zugleich letzte Saison der Deutschen Rennsport-Meisterschaft, die in dem Jahr unter einem neuen Namen als Deutsche Sportwagen Meisterschaft ausgeschrieben wurde.

Meisterschaft 

Es wurden zehn Rennen ausgetragen. Das erste Rennen fand am 7. April auf dem Nürburgring und das letzte Rennen der Saison am 26. Oktober ebenfalls auf dem Nürburgring statt.
Die DRM-Saison setzte sich fast ausschließlich aus Rennen der Interserie zusammen. Lediglich das 200-Meilen-Rennen von Nürnberg auf dem Norisring wurde von der DRM organisiert. Die von den Fahrern in der Interserie erreichten Punkte wurden in der DRM-Wertung mitgezählt.

Der letzte verliehene DRM-Titel ging an Jochen Mass. Er gewann die Meisterschaft auf einem Porsche 956 des Rennteams Joest Racing mit 125 Punkten.

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 10 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben. Bei den Interserien-Rennen mit zwei Läufen gab es pro Lauf jeweils die halbe Anzahl von Punkten, die dann in der Rennen-Gesamtwertung addiert wurden:

Fahrerwertung 
Folgende Fahrer kamen in die Punktewertung.

Einzelnachweise 

Deutsche-Rennsport-Meisterschafts-Saison
Motorsportsaison 1985